Protopopow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dmitrijewitsch Protopopow (1866–1918), russischer Politiker, Innenminister
 Alexander Pawlowitsch Protopopow (1849–1909), russischer General der Infanterie
 Dmitri Dmitrijewitsch Protopopow (1865–1934), russischer Politiker, Abgeordneter der Duma
 Nikolai Iwanowitsch Protopopow (1853–19 ?), russischer General der Infanterie, Korpskommandant im Ersten Weltkrieg 
 Oleg Alexejewitsch Protopopow (* 1932), russischer Eiskunstläufer
 Sergei Wladimirowitsch Protopopow (1893–1954), russischer Komponist